Schneidewin ist der Familienname folgender Personen:

Johann Schneidewin (1519–1568), deutscher Jurist
Friedrich Wilhelm Schneidewin (1810–1856), deutscher klassischer Philologe
Helene Schneidewin (1866–1953), deutsche Frauenrechtlerin
Karl Schneidewin (1887–1964), deutscher Jurist
Max Schneidewin (1843–1931), deutscher evangelischer Philosoph und klassischer Philologe

Siehe auch:
Schneidewein
Schneidewind